DM i ishockey for kvinder 2008-09 var turneringen om det 20. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af otte hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de to bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som vandt DM-titlen for kvinder for fjerde sæson i træk og 10. gang i alt. I finalen, der blev afgjort over to kampe, vandt Herlev IK samlet med 7-4 over Hvidovre IK.

Bronzemedaljerne gik til Odense SIK, som i bronzekampen samlet besejrede Herning IK med 12-3 over to kampe.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af fem hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle. 

To af Ama'r Jets kampe blev ikke spillet.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-slutspil 

De to bedste hold fra hver landsdel, i alt fire hold, spillede slutspil om fordelingen af DM-medaljerne. Slutspillet blev spillet i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre i perioden 13. - 15. marts 2009. De fire hold blev parret i to semifinaler, der blev afgjort i en kamp. Vinderne gik videre til finalen, mens taberne gik videre til bronzekampen. Både finalen og bronzekampen blev afgjort over to kampe, hvor summen af de to resultater udgjorde det samlede resultat.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 DIU Stats - DM for kvinder 2008-09 
 DIU Stats - SIU - Damer 2008-09 
 DIU Stats - JIU - Piger 2008-09 
 Herlev Bladet, 18. marts 2009, s. 1 og 6
 Metal Ligaen - Xtra: DM-guld til Herlev og Herning (16. marts 2009) 

2008-09
Ishockey i 2008
Ishockey i 2009